Karrar è un comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Kürdəmir. Conta una popolazione di 1.485 abitanti.

Collegamenti esterni
Karrar su GEOnet Names Server

Comuni del distretto di Kürdəmir